I. Olaf dán király (1052–1095)
I. Olaf norvég király (963?–1000)
I. Olaf svéd király (9. század)